Covaci, din , în trad. „Fierarul”, regional „Covaciul”, este un nume ce se poate referi la:

 nume de localități:
 Covaci, localitate în județul Timiș,
 Covaci-Peter, localitate în județul Harghita,
 Făureni, colocvial Covaciu, localitate în județul Cluj,  
 Coaș, alternativ Covaciu, localitate în județul Maramureș, reședința comunei cu același nume

 nume de familie:
 Aurel Covaci, scriitor și traducător român,
 Meletie Covaci, episcop român unit al Episcopiei de Oradea-Mare,
 Nicu Covaci, muzician, solist în formația Phoenix
 Albert Kovács, scriitor maghiar,
 Angela Kovács, actriță suedeză de origine maghiară,
 Dalma Kovács, cântăreață și actriță română de origine maghiară,
 György Kovács, actor român de etnie maghiară,
 Kati Kovács, actriță și cântăreață maghiară,
 László Kovács, comisar european pentru impozite și uniunea vamală,
 Magda Kósáné Kovács, om politic maghiar,
 Nicolae Kovács, fotbalist român de etnie maghiară, fratele lui Pisti Kovács,
 Péter Eckstein-Kovács, om politic român de etnie maghiară,
 Péter Kovács, antrenorul echipei de handbal feminin CS Oltchim Râmnicu Vâlcea,
 Ștefan Kovács, cunoscut ca Pisti Kovács, antrenor român de fotbal, de origine maghiară,
 Károly Ács (cel tânăr),
 Lucian Nastasă-Kovacs,

 echipa de fotbal ACS Fortuna Covaci.

Covaciu 
 Gheorghe Covaciu (* 1957, Buzău), un fost handbalist român
 Coaș, alternativ Covaciu, localitate în județul Maramureș, reședința comunei cu același nume
 Toponime
 Făureni, colocvial: Covaciu (), un sat aparținător comunei Vultureni din județul Cluj

Vezi și 
 Kovács
 Covacevici

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești
Nume de familie ungurești
Nume de familie ocupaționale
Toponime românești